Ро́берт Керр ()
 Керр, Роберт (1755—1813) — шотландский историк и переводчик.
 Керр, Роберт (1882—1963) — канадский легкоатлет.
 Керр, Роберт (1821—1902) — английский юрист.